Markus Palmberg, född 14 maj 1990 i Mora, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Kalmar HC i Hockeyettan. Palmbergs moderklubb är IFK Ore från Dalarna. Han spelade med dem som junior och i Division 1 och 2. Till säsongen 2012/13 skrev han kontrakt med Hudiksvalls HC i Hockeyettan. Därefter spelade han för Nyköpings HK, Åker/Strängnäs HC och Vimmerby HC i samma liga. Säsongen 2015/16 kom han till Nybro Vikings IF och där blev han kvar till säsongen 2020/21, med undantag för en säsong som han tillbringade med Kristianstads IK. Efter fem säsonger i Nybro Vikings IF skrev Palmberg kontrakt med Kalmar HC inför säsongen 2021/22.

Klubbkarriär

Externa länkar

Referenser 
 

Födda 1990
Personer från Mora kommun
Levande personer
Män
Spelare i Hudiksvalls HC
Spelare i IFK Ore
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Kristianstads IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Nyköpings Hockey
Spelare i Vimmerby Hockey
Spelare i Åker/Strängnäs HC
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare